La montagna Sainte-Victoire vista dalla cava di Bibemus – opera di Paul Cézanne dipinta fra il 1898 e il 1900
La montagna Sainte-Victoire (Cézanne 1905) – opera di Paul Cézanne dipinta nel 1905